LMS puede referirse a:

 Learning management system, un sistema para la gestión del aprendizaje.
 LMS RTE3, un nivel de certificación para un sistema de gestión de aprendizaje.
 Algoritmo LMS, un algoritmo usado en filtros adaptativos.
 LAN Management Solution, una suite de herramientas de gestión de Cisco, que simplifica la administración, monitorización y troubleshooting de las redes Cisco que gestiona.